Die Marienkapelle befindet sich im Ortsteil Scheifendahl der Stadt Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Die Kapelle steht als Baudenkmal unter Denkmalschutz.

Lage 
Die Kapelle steht in Scheifendahl 72. In der Kapelle ist die Kriegergedenkstätte.

Geschichte 
Scheifendahl hatte schon recht früh eine kleine Holzkapelle zu Ehren der Unbefleckten Empfängnis. Im Jahre 1889/90 erbauten die Einwohner von Scheifendahl eine neue Kapelle aus Ziegelstein, die sie am 31. August 1890 der Kirche Waldenrath schenkten. Schutzpatronin ist die Hl. Brigida. 1925 wurde das Kirchengebäude wegen Platzmangel erweitert. Hierzu waren zahlreiche Spenden und Stiftungen verfügt worden. 1963 wurde die Kapelle repariert und es wurde eine neue Sakristei gebaut. Am 13. April 1992 wurde die Kapelle durch ein Erdbeben so stark beschädigt, dass sie für drei Jahre geschlossen werden musste. Am 12. Juli 2010 wurde bei einem Sturm die Turmspitze schwer beschädigt, so dass der Turm neu errichtet werden musste. 2011 wurde die Glocke mit einem neuen Klöppel versehen.

Architektur 
Die Marienkapelle ist ein Backsteinbau mit Querschiff und Chor. Auf dem Giebel steht ein vierseitig vorkragender Dachreiter mit einem achtseitigen schlanken Helm. Dieser wird von einem Wetterhahn bekrönt. Das Mauerwerk wird von einem umlaufenden Bogenfries verziert.

Ausstattung 
 Eine elektrische Orgel sorgt für musikalische Begleitung.
 Im Dachreiter befindet sich eine Glocke 
 Die Kapelle besitzt eine Ornament- und Buntverglasung.
 In der Kapelle stehen ein Altar, ein Kruzifix, ein Beichtstuhl und verschiedene Heiligenfiguren.

Galerie

Literatur 
 Bischöfliches Generalvikariat Aachen (Hrsg.): Handbuch des Bistums Aachen, B. Kühlen Verlag, Mönchengladbach, 3. Ausgabe 1994, ISBN 3-87448-172-7

Weblinks 

 Denkmaleintrag der Marienkapelle in Scheifendahl
 Webseite von Scheifendahl und der Marienkapelle

Einzelnachweise 

Kirchengebäude in Heinsberg
Erbaut in den 1890er Jahren
Marienkirche
Baudenkmal in Heinsberg
Filialkirche des Bistums Aachen
Neuromanisches Kirchengebäude
Neuromanisches Bauwerk in Nordrhein-Westfalen
Backsteinkirche
Kapelle des Bistums Aachen
GdG Heinsberg/Waldfeucht